Breder ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Breder (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Anton Breder (1925–1989), deutscher Leichtathlet und saarländischer Olympiateilnehmer
 Dennis Breder (* 1980), deutscher Schachspieler und -trainer
 Hans Breder (1935–2017), deutsch-US-amerikanischer Künstler und Hochschullehrer
 Reinhard Breder (1911–2002), deutscher SS-Sturmbannführer und örtlicher Gestapo-Leiter